V Всесвітні ігри пройшли в Лахті з 7 по 17 серпня 1997 року. Проведені змагання по 20 видам спорту, а також по п'яти видах спорту проведені показові виступи.

Програма 
У програму входили змагання з наступних видів спорту:

     Показові види спорту

Розподіл нагород

Посилання 
 Офіційний сайт IWGA

Всесвітні ігри 1997
Спорт Лахті
Серпень 1997